

Geografia 
 Ama – città della prefettura di Aichi (Giappone)
 Ama – comune del distretto di Oki nella prefettura di Shimane (Giappone)
 Ama – frazione di Gaiole in Chianti (provincia di Siena)
 Ama – frazione di Aviatico (provincia di Bergamo)
 Ama – città di Papua Nuova Guinea
 Ama – census-designated place della parrocchia di Saint Charles, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Agenzia mondiale antidoping – fondazione del Comitato Olimpico Internazionale per coordinare la lotta contro il doping nello sport
 Autorità per i media audiovisivi – autorità statale albanese per il regolamento dei media radiotelevisivi e delle telecomunicazioni
 Azienda Mobilità Aquilana – gestore dei trasporti pubblici dell'Aquila e comuni limitrofi
 American Motorcyclist Association – federazione motociclistica statunitense
 Azienda Municipale Ambiente – azienda della nettezza urbana di Roma Capitale
 In inglese: Ask me Anything – "Fatemi qualsiasi domanda (rispondo alle vostre curiosità)"

Codici 
 AMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Rick Husband Amarillo, Amarillo (Texas), Stati Uniti
 ama – codice ISO 639-3 della lingua amanayé
 AMA – codice ISO 3166-2:CO del dipartimento di Amazonas (Colombia)
 AMA – codice ISO 3166-2:PE di Amazonas (Perù)

Geologia 
  AMA – Arenarie di Moransengo – nel comune di Moransengo-Tonengo, in provincia di Asti, sintema stratigrafico del Piemonte

Mestieri 
 Ama, pescatrici subacquee tradizionali giapponesi

Musica 
 Ama – singolo di Romina Falconi del 2007
 Ama – singolo di Eros Ramazzotti del 2022